Published price to dealer, een term in de muziekindustrie met betrekking tot de totale verkoopprijs van een album of cd
 PPD-bestand, een bestandsformaat
 de Italiaanse naam van de Zwitserse politieke partij Christendemocratische Volkspartij
 p-fenyleendiamine, een kleurstof
 PPD-40, een Russische pistoolmitrailleur
 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis (Engels: paranoid personality disorder)
 Post-partumdepressie, een depressie bij recent bevallen vrouwen